Историчность Иисуса Христа, или Проблема историчности личности Иисуса Христа — вопрос существования исторического прототипа евангельского образа Иисуса Христа («исторического Иисуса») и проблема соотнесения образа с его возможным прототипом, а также ряд вытекающих отсюда проблем, а именно: построение достоверной биографии исторического Иисуса и выяснение действительного места этой личности в истории на основе всестороннего критического анализа библейских сведений и введённых в научный оборот внебиблейских (светских и религиозных) источников.

Проблема историчности Иисуса Христа возникла в XVII—XVIII веках в связи с появлением критики Библии.

Литературные источники

«Иудейские древности» Флавия 
Самые ранние упоминания о Христе вне христианской литературы мы находим в труде «Иудейские древности» известного еврейского (иудейского) историка Иосифа Флавия. Одно из них (ХХ, 199—201) упоминает об Иисусе мимоходом в следующем пассаже, относящемся к событиям 62 г.:
 Это фрагмент, где Флавий никоим образом не признает Иисуса мессией и вообще не пишет ничего, чего не мог бы написать правоверный фарисей (каким он был), не вызывает у исследователей никаких вопросов или подозрений в неподлинности. Иначе обстоит дело с другим, развёрнутым пассажем (XVIII, 63—64), известным как «Свидетельство Флавия» ():
{{Цитата|Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлёк к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали любить его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нём и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне ещё существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по его имени.}}

Это известие должно было быть написано в 90-х гг. н. э. Но, вероятно, этот текст греческой рукописи не является оригинальным, а отредактирован на рубеже III и IV веков каким-то переписчиком в соответствии с христианским учением. Это предположение допустимо по следующим причинам:

 Иосиф Флавий, фарисей и правоверный последователь иудаизма, потомок Маккавеев, член известного рода первосвященников, едва ли мог сообщить, что Иисус был Мессией, что, распятый, он воскрес на третий день.
 в III веке философ Ориген упрекал Иосифа Флавия в том, что последний не считает Иисуса мессией, то есть Ориген не был знаком со «Свидетельством Флавия» или оно в то время имело иной вид. Однако в начале IV века христианский автор Евсевий уже цитирует текст «Свидетельства Флавия».

Споры о достоверности «Свидетельства Флавия» идут с XVI века. В 1912 году русский учёный А. А. Васильев опубликовал арабский текст сочинения христианского епископа и историка X века Агапия Манбиджского «Книга титулов» («Китаб аль-унван»), а в 1971 году израильский учёный Шломо Пинес обратил внимание на цитату Агапия из Иосифа Флавия, которая расходится с общепризнанной греческой версией Testimonium Flavianum:

Текст заканчивается комментарием Агапия: «Таков рассказ Иосифа… о нашем Господе Христе, да будет Он прославлен».

Открытие Васильева поначалу осталось невостребованным: одни по-прежнему утверждали, что такой исторической личности как Христос не существовало, поскольку единственное современное свидетельство о нем оказалось поздней вставкой, другие просто не заметили парижской публикации.

Много десятилетий спустя И. Д. Амусин напечатал статью «Об одной забытой публикации тартуского профессора Александра Васильева» (Ученые записки Тартуского университета. Тарту, 1975. Вып. 365. С. 296—301).

Многие исследователи считают, что приведённый отрывок Агапия отражает подлинный текст Иосифа Флавия, сохранившийся благодаря ранним переводам его сочинений на сирийский язык. 

Польский писатель и эссеист Зенон Косидовский серьёзным аргументом в пользу версии более поздней вставки «Свидетельства Флавия» считал то, что «такие раннехристианские авторы, как Климент, Минуций, Тертуллиан и Феофил Антиохийский, хорошо знали „Иудейские древности“, однако ни единым словом не упоминают о „Свидетельстве Флавия“». Отсюда, по мнению этого исследователя, «напрашивается один-единственный вывод: в тексте „Иудейских древностей“, которым они располагали, этого отрывка ещё не было». Его «впервые цитирует, — писал далее З. Косидовский, — лишь более поздний писатель, Евсевий, автор первой „Истории христианской церкви“, живший в 263—339 годах». Отсюда Косидовский считает возможным заключить, что вставка была сделана «каким-нибудь переписчиком на рубеже третьего и четвёртого веков». Исследователь продолжает:
Любопытный материал для дискуссии о «Флавиевом свидетельстве» даёт крупный раннехристианский богослов и писатель Ориген, живший в 185—254 годах, то есть раньше Евсевия и до включения в текст «Иудейских древностей» вставки об Иисусе. Из его полемического трактата «Contra Celsum» («Против Цельса») следует, что в имевшемся у него экземпляре «Иудейских древностей» рассказывалось об Иоанне Крестителе и святом Иакове; что же касается Иисуса, то Оригену был, очевидно, известен какой-то иной текст, на основании которого он упрекал Иосифа Флавия в том, что тот не считал Иисуса Мессией.

Религиовед и историк И. С. Свенцицкая в послесловии к русскому переводу книги З. Косидовского отметила, наряду с её достоинствами, также и то, что автор проходит мимо существенного открытия, сделанного в 1971 г. — публикации арабского перевода «Свидетельства Флавия». По мнению Свенцицкой, арабский текст может быть переводом подлинных слов Иосифа Флавия. «Текст Агапия заставляет пересмотреть оценку, данную Косидовским свидетельству Флавия как законченной фальшивке, — пишет она, — …он свидетельствует… о том, что Иосиф Флавий слышал об Иисусе и его мессианстве».

Историк  в своей книге «Иисус и его мир. Новейшие открытия», пишет:
«Ряд достойных исследователей делает вывод, что этот отрывок, за вычетом некоторых явных вставок, аутентичен и демонстрирует, что Иосиф Флавий (37 год — около 100 года н. э.) прекрасно знал, что Иисус основал движение христиан, что его осудили высокопоставленные священники и он был распят римским правителем Понтием Пилатом».
Об аутентичности отрывка об Иисусе у Флавия см. John P. Meier, «Jesus in Josephus: A Modest Proposal», CBQ52 (1990), pp. 76-103; Steve Mason, Josephus and the New Testament: Second Edition (Peabody, MA: Hendrickson, 2003), pp. 225—236. Мейсон — выдающийся специалист по трудам Флавия.

 Другие нехристианские источники 

 «Анналы» Тацита 
Другим автором, упоминающем о Христе, является крупнейший римский историк Корнелий Тацит. В «Анналах» он в следующих выражениях описывает действия Нерона сразу после пожара Рима (июль 64 г.) в ответ на слухи, упорно обвинявшие его в поджоге:

 «О смерти Перегрина» Лукиана 

Лукиан также несколько раз упоминает христиан в своей книге «Лжепророк Александр», в главах 25 и 29.

 Письмо Мары бар Серапиона 
Джош Макдауэлл писал:

 Другие косвенные свидетельства 
Польский писатель и эссеист Зенон Косидовский, рассматривая в своей книге «Сказания евангелистов» вопрос историчности Иисуса Христа, указывает на то, что

…нет никаких логических причин отрицать историчность Иисуса, поскольку в Палестине того времени подобного рода бродячие проповедники, пророки и мессии были обыденным явлением. В ту пору, когда жил и действовал Иисус, а также до его рождения и после его смерти историки насчитали в Палестине по меньшей мере двенадцать пророков и мессий, более популярных, чем он.Также в доказательстве реальности существования Иисуса он вслед за , автором книги: «Смерть Иисуса» (1963), считает важным факт распятия. Мотивирует он это тем, что в те времена распятие было не только жестоким, но и позорным видом казни. Следовательно, если бы биография Иисуса была полностью вымышлена, вряд ли кто-нибудь из его восторженных приверженцев придумал бы историю о его столь позорной смерти, а значит это была жестокая истина, которую пытались сгладить при помощи теологических и эсхатологических толкований.

 Иисус как историческая личность 

«Исторический Иисус» — понятие, которым в западной науке обозначают реконструкцию Иисуса с помощью современных исторических методов. Историки изучают библейские тексты, исторические источники и археологические данные в попытке реконструировать жизнь Иисуса в его историческом и культурном контексте. «Исторический Иисус» — это некая историческая личность (), которую необходимо понять в контексте её собственной жизни в Римской Иудее I века, а не христианской доктрины последующих веков.

Епископ , специалист по раннехристианской истории, заметил, что современная история и древняя история — это две разные дисциплины, с различными методами анализа и интерпретации, и обратил внимание на то, что «исследователи древней истории всегда распознавали фактор „субъективности“ в имеющихся у них источниках», но они «имеют так мало источников в наличии по сравнению с их современными аналогами, что они охотно ухватятся за любые обрывки информации, оказывающиеся под рукой».

В книге «Исторический образ Иисуса» теолог и историк церкви  использовал фигуру Александра Македонского как парадигму, считая, что имеющиеся источники сообщают нам много сведений о деяниях Александра, но ничего о его образе мыслей. По его мнению, «источники об Иисусе [выглядят] лучше, чем те, что сообщают нам об Александре», и «преимущество свидетельств об Иисусе — становится видно, когда мы задаёмся вопросом о том, что он думал».

В книге «Иисус» французский историк Шарль Гиньебер () утверждал, что «выводы, которые подтверждаются фактами, могут быть подытожены следующим образом: Иисус родился где-то в Галилее во времена императора Августа, в простой семье, где, помимо него, были ещё шестеро или более детей», и добавлял: «Нет оснований полагать, что он не существовал».

По мнению американского теолога , у большинства историков нет сомнений в существовании Иисуса, однако некоторые евангельские рассказы требуют критической оценки: «В настоящее время почти все историки, христиане они или нет, признают, что Иисус существовал и что евангелия содержат много ценных свидетельств, которые должны быть критически взвешены и оценены».

 Иисус как миф 

В последние три столетия существование Иисуса Христа как исторической личности вызывает сомнение у некоторых западных историков и филологов, изучающих библейские тексты. Среди первых, высказавших подобные сомнения, были такие французские и немецкие учёные XVIII—XIX вв., как историк, член французской Академии наук Константин Франсуа Вольней, профессор риторики и философ Шарль Франсуа Дюпюи, теолог и историк Бруно Бауэр. Все они полагали, что образ Иисуса — сплав древних мифологий.

Крупнейшим представителем мифологической школы в начале XX века был немецкий философ Артур Древс. Его книги: «Миф о Христе»; «Жил ли Христос?»; «Жил ли апостол Пётр?»; «Миф о деве Марии»; «Отрицание историчности Иисуса в прошлом и настоящем»; «Происхождение христианства из гностицизма» сыграли весьма значительную роль в установлении этого воззренияАрхипова М. Н. Статья «ДРЕВС» // Новая философская энциклопедия: в 4 т. / Ин-т философии РАН; Нац. обществ.-науч. фонд; Предс. научно-ред. совета В. С. Степин. — М.: Мысль, 2000—2001. — ISBN 5-244-00961-3. (об авторе статьи).

В СССР историчность Христа отрицали такие учёные, как: Абрам Ранович, Роберт Виппер, Сергей Ковалёв, Яков Ленцман, Иосиф Крывелёв. Попутно отрицалось существование и многих других библейских персонажей: Авраама, Моисея, Иисуса Навина, апостола Петра, апостола Павла и т. д.Усольцев С. А. Проблема генезиса образа Христа в отечественной историографии раннего христианства : дисс. … к. и. н. : 07.00.09. — Барнаул, 2003. — 183 с.(об авторе)

Взгляды учёных, которые полностью отвергали историчность Иисуса, проанализированы в работе американского историка Вила Дюранта () «Цезарь и Христос», впервые опубликованной в 1944. Их доводы против историчности Иисуса основаны на предполагаемом отсутствии очевидцев евангельских событий, отсутствии прямых археологических доказательств, отсутствии античных текстов, упоминающих Иисуса, а также на сходстве элементов раннего христианства с современной ему религией и мифологией.

В XX — начале XXI века аргументы в пользу неисторичности Иисуса высказывают такие американские и британские историки и филологи, как Джордж Альберт Уэллс (), Эрл Доэрти (), Д. М. Мёрдок (Acharya S), Тимоти Фрик () и Питер Гэнди (), такие теологи, как Роберт Прайс ()См., напр., его кн.: Price R.M. Deconstructing Jesus. — Prometheus Books, 2000. — 284 p. ISBN 1-57392-758-9 и Томас Томпсон (), математик и логик Бертран Рассел, а также писатели и учёные, представляющие движение «Новый атеизм»: биолог Ричард Докинз, физик Виктор Стенджер и др.

Однако большинство исследователей новозаветных текстов и раннехристианской истории по-прежнему не принимают тезис об Иисусе как мифе. Согласно мнению британского теолога Герберта Джорджа Вуда () (1879—1963), у данной теории имеются методологические проблемы:
 «…Диалектический процесс, посредством которого теория „Христос—миф“ дискредитирует себя, основан на том простом факте, что вы не можете доказать эту теорию без неправильного обращения с фактами».

Одни полагают, что «аргументы в пользу несуществования Иисуса недостойны какого-либо ответа», другие — что подобные исследования сами по себе являются напрасной тратой времени: так, британский теолог из Вестминстерского аббатства Н. Т. Райт () уподобил сторонников теории мифа профессиональному астроному, рассуждающему на тему «создана ли Луна из сыра», а другой британский теолог, Джеймс Дан (), охарактеризовал теорию мифического Христа как «совершенно мёртвый тезис».

 Общественный резонанс 
Согласно исследованию, проведённому Бэйлорским университетом (США) в 2005 году, 1 % от общего числа и 13,7 % от числа не связанных с религией американцев считают, что Иисус — выдуманный персонаж. В 2008 году в Великобритании были проведены сходные исследования: 13 % от общего числа населения и 40 % из числа атеистов не верят, что Иисус существовал. Наконец, результаты исследования 2009 года показали, что 11 % жителей Австралии считают маловероятным, что Иисус был исторической личностью.

В Италии в 2006 году Луиджи Кашоли (), атеист и автор книги «Басни о Христе», подал иск в суд на своего бывшего сокурсника по семинарии, священника Энрико Риги () за то, что последний опубликовал в церковной газете статью, в которой утверждается, что Иисус родился в Вифлееме в семье Марии и Иосифа и жил в Назарете. Подобные утверждения, по мнению Кашоли, нарушают два итальянских закона — «Злоупотребление доверием народа» () и «Подмена личности» (), так как, во-первых, Иисуса Христа не существовало, а во-вторых, церковь уже две тысячи лет выдаёт за него другого человека — Иоанна из Гамалы, еврея, боровшегося против римлян в первом веке н. э. Кашоли признался:

 «У меня достаточно ума, чтобы понять: суд в стране, в которой 95 % населения составляют католики, никогда не признает, что Иисус не существовал. Это было бы чудом. Но, может быть, этот суд заставит людей задуматься о противоречиях того, во что они верят».

Иск был отклонён. Ватикан никак не прокомментировал данный случай. По совету адвокатов отказался от интервью и священник Энрико Риги.

 Логический аспект проблемы 
В 1952 году в своей статье «Есть ли Бог?» британский логик и математик Бертран Рассел с помощью мысленного эксперимента, известного как «чайник Рассела», пытался показать логическую несостоятельность идеи, что бремя доказательства ложности религиозных утверждений лежит на сомневающемся. Аналогичные аргументы высказывали и другие учёные, например, астрофизик Карл Саган и этолог Ричард Докинз.

Однако имеется и прямо противоположная точка зрения. Религиовед Николай Шабуров на вопрос о наличии вещественных доказательств существования Христа ответил: «Таких доказательств нет, но это не повод, чтобы сомневаться. Известный советский библеист Илья Шифман как-то сказал, что должна существовать презумпция достоверности источника. Если исследователь ставит под сомнение некий факт, пусть доказывает свою точку зрения, а не требует доказательств его правдивости от других, как поступил этот итальянец Кашоли. Серьёзный ученый никогда не пойдёт с таким вопросом в суд».

 См. также 
 Исторический Иисус
 Вопрос о внешности и национальной принадлежности Иисуса Христа
 Вопрос существования Бога
 Псевдо-Белецкий
 Атеизм

 Примечания 

 Литература 
  Иисус Христос — бог, человек, миф? — М.: Наука, 1964.
 Крывелёв И. А. Что знает история об Иисусе Христе. — М.: Советская Россия, 1969.
 Крывелёв И. А. Христос: миф или действительность. — М.: Наука, 1987.
 Тіде К. П. Ісус: віра і факти. / пер. з нім. о. Н. Заторський. — Львів: Свічадо, 2005. — ISBN 966-395-022-6.

 Ссылки 
 Деревенский Б. Се человек. Иисус Христос как историческая личность
 Протоиерей Александр Мень. Сын Человеческий.
 Осипов А. И. [www.aosipov.ru Основное богословие 2006—2007 годов — раздел Происхождение христианства]
 Людеманн Г.'' Критерии исторической достоверности евангельских текстов.
 

Иисус Христос
Философия религии
Исторические споры